Visage:

 Visage — британская поп-группа.
 Visage — дебютный студийный альбом британской поп-группы Visage.